Oswatitisch ist der Familienname folgender Personen:

Alois Oswatitsch (1874–1959), österreichischer Maler
Klaus Oswatitsch (1910–1993), österreichischer Physiker